WWP puede referirse a:
 Universidad Libre de Polonia (), una universidad privada de Varsovia; 
 Worms World Party, un videojuego de artillería; o
 Wizards of Waverly Place, una serie de televisión de Disney.